Сезон 2015/16 — 24-й сезон для «Арсенала» в Премьер-лиге, а также 96-й сезон, который клуб проводит в высшем дивизионе английского футбола.

Сезон начался 2 августа 2015 года с финальным матчем Суперкубка Англии против «Челси». Также в этом сезоне «Арсенал» играл в Лиге чемпионов УЕФА, где в 1/8 финала уступил испанской «Барселоне».

Кроме того, «Арсенал» традиционно принял участие в национальных кубках: Кубке Англии и Кубке Футбольной лиги. В Кубке Англии «Арсенал» в шестом раунде уступил «Уотфорду».

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Поставщик формы: Puma

Спонсор: Emirates

Puma второй год подряд стала поставщиком формы для клуба.

Предсезонные и товарищеские матчи 
Предсезонную подготовку «Арсенал» начал в Азии на турнире Премьер-Лига Азия Трофи, в котором занял первое место, обыграв в финальном матче «Эвертон».

После этого «Арсенал» принял участие в Emirates Cup, который также выиграл.

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2015/2016

Календарь матчей Премьер-лиги сезона 2015/16 был обнародован 17 июня 2015 года. «Арсенал» начал сезон домашним матчем с «Вест Хэм Юнайтед» 9 августа, в котором уступил со счётом 0-2, и завершил также домашним матчем с «Астон Виллой» 15 мая, где добился разгрома со счётом 4-0.

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 
Время начала матчей указано британское летнее (BST)

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Кубок Футбольной лиги 

«Арсенал» начал выступления в Кубке Футбольной лиги с 3 раунда. Жеребьёвка матчей третьего раунда состоялась 25 августа, по её итогам «Арсенал» сыграл с «Тоттенхэм Хотспур». Матч прошёл 23 сентября на стадионе «Уайт Харт Лейн», победу со счётом 1:2 одержал «Арсенал». В четвёртом раунде соперником стал «Шеффилд Уэнсдей», которому «Арсенал» уступил со счётом 3:0 и покинул турнир.

Кубок Англии 

«Арсенал» начал выступления в Кубке Англии с 3 раунда, в котором сыграл против «Сандерленда» на домашней арене. Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В 4 раунде «канониры» сыграли с «Бернли» также дома, матч завершился победой хозяев со счётом 2:1. В 5 раунде «Арсенал» дома сыграл в ничью с «Халл Сити»; при переигровке, которая прошла в Кингстон-апон-Халле, «Арсенал» разгромил хозяев со счётом 0:4. В 6 раунде на «Эмирейтс» «Арсенал» уступил «Уотфорду» со счётом 1:2 и закончил выступление.

Лига чемпионов УЕФА

Квалификация. Раунд плей-офф 
«Арсенал», заняв третье место в Премьер-Лиге предыдущего сезона, обеспечил себе месте в групповом этапе Лиги чемпионов.

Жеребьёвка группового этапа состоялась 27 августа. Канониры попали в группу F, в которой сыграл с Баварией, Олимпиакосом и загребским «Динамо». После 6 матчей «Арсенал» занял 2-е место в группе и прошёл в раунд плей-офф.

1/8 финала 

«Арсенал» проиграл по сумме двух матчей со счётом 1:5 и выбыл из турнира

Статистика

Матчи и голы

Бомбардиры

Дисциплинарные показатели

Сухие матчи

Общая статистика 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
!rowspan=2|Соревнование
!colspan=8|Показатели
|-
!
!
!
!
!
!
!
!
|-
| Английская Премьер-лига

|-
| Суперкубок Англии по футболу

|-
| Кубок Англии по футболу

|-
| Кубок Футбольной лиги

|-
| Лига чемпионов УЕФА

|-
! Всего

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отправлены в аренду

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Сезон 2015/16 на сайте StretfordEnd.co.uk 

2015-2016
Арсенал